Fin de siècle
 Fin de siècle (album Closterkellera)
 Fin de siècle (album The Divine Comedy)